Dirk Baldinger (1971- ), coureur cycliste allemand ;
 Ernst Gottfried Baldinger (1738-1804), médecin allemand ;
 Kurt Baldinger (1919-2007), linguiste et philologue allemand ;
 Peter Baldinger (1958- ), peintre autrichien.